Korniej Czukowski, rosyjski pisarz, teoretyk i historyk literatury, ojciec Nikołaja
 Nikołaj Czukowski, rosyjski pisarz, autor powieści marynistycznych, syn Kornieja